Конькобежный стадион Чанчуна (Jilin Provincial Speed Skating Rink Changchun) — крытый конькобежный стадион с искусственным льдом в Чанчуне, провинция Цзилинь, Китай. Расположен на высоте 210 метров над уровнем моря. Построен на месте открытого стадиона Changchun Ice Arena, действовавшего с 1974 по 2004 годы. Открыт в декабре 2005 года.

Рекорды катка

Мужчины

Женщины

Примечания

Ссылки 
 Jilin Provincial speed skating rink Changchun на сайте Speedskatingnews.info

Конькобежные катки Китая
Ледовые арены Китая
Здания и сооружения Харбина
Спорт в Харбине